«Халл» — английский регбийный (регбилиг или регби-13) клуб, полное название «Футбольный клуб Халл» (), как правило называется просто «Халл» или «Халл ФК» — профессиональный регбийный клуб, основан в 1865 году, базируется в городе Кингстон-апон-Халл, Восточный райдинг Йоркшира. Выступает в Суперлиге.

«Халл» был одним из членов-основателей первой регбийной (регби-13) лиги которая была сформирована в 1895 году на севере Англии в городе Хаддерсфилд, что делает их одними из первых двадцати двух клубов мира регби. Официальное прозвище — «Птицы Эйрли», дано по названию бульвара Эйрли-стрит, на котором базировался офис клуба.

Также в Кингстон-апон-Халле есть ещё одна регбийная (регби-13) команда, выступающая в Суперлиге — «Халл Кингстон Роверс». Река Халл делит город на две части, традиционно западная часть города болеет за «Халл», восточная за «Халл Кингстон Роверс».

Достижения 

Регбилиг-клубы Англии